GIP est un sigle qui peut signifier :
 groupement d'intérêt public ;
 Groupe d'information sur les prisons ;
 Génie industriel d'un produit, un projet réalisé dans le cursus de la première année de l'école de génie industriel de l'Institut polytechnique de Grenoble ;
 Groupe d'intervention polynésien, la garde prétorienne du président de la Polynésie Française ;
 Gastric inhibitory polypeptide (en français, peptide insulinotrope dépendant du glucose), une incrétine ;
 DECT/GSM Internetworking Profile, voir téléphone sans fil ; DECT ; GSM.

GIP est un code qui peut signifier :
 livre de Gibraltar, la monnaie de Gibraltar, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code